Confederació Canària de Treballadors, sindicat històric de les illes Canàries
 Comando Caza Tupamaros o esquadrons de la mort (Uruguai), organització paramilitar uruguaiana 
 Comitè Consultiu per la Termometria, comitè permanent dins del Comitè Internacional de Pesos i Mesures
 Current Controlled Trials, base de dades sobre assajos clínics mantinguda per l'organització mèdica britànica BioMed Central
 Temperatura de color correlacionada (del nom en anglès Correlated Color Temperature), mesura de la il·luminació usada en fotometria, vegeu temperatura de color
 CCT (proteïna) (del nom en anglès Chaperonin Containing TCP-1), proteïna de la família de la xaperona responsable del plegament de l'actina 
 Clean Channel Technology, tecnologia de transmissió de televisió digital integrant de la norma europea DVB-S3
 Complement circumstancial de temps, un tipus de complement circumstancial d'una oració